Góry Błękitne () – pasmo górskie w Stanach Zjednoczonych, w łańcuchu Appalachów
 Góry Błękitne () – pasmo górskie w Australii, część Wielkich Gór Wododziałowych
 Park Narodowy Gór Błękitnych – park narodowy w Górach Błękitnych w Australii, będący na liście światowego dziedzictwa UNESCO
 Góry Błękitne () – pasmo górskie na Jamajce
 Góry Błękitne () – pasmo górskie we wschodniej części Demokratycznej Republiki Kongo
 Góry Błękitne (Ered Luin) – fikcyjne pasmo górskie w Śródziemiu

Zobacz też 
 Blue Mountains